Wiślica může být:
 Vislice (Wiślica) – vesnice v polské části Těšínska v gmině Skočov
 Wiślica (Svatokřížské vojvodství) – vesnice v Polsku ve Svatokřížském vojvodství, dříve město a důležité středisko středověkého Polska